Something Else o Somethin' Else ("qualcos'altro" in lingua inglese) può riferirsi a:

Musica 
 Somethin' Else – album di Cannonball Adderley del 1958
 Something Else!!!! – album di Ornette Coleman del 1958
 Somethin' Else – singolo di Eddie Cochran del 1959; cover sono state incise da Led Zeppelin, Sid Vicious, UFO
 Somethin' Else – album dei The Kingston Trio del 1965
 Something Else – album di Shirley Bassey del 1971
 Something Else – traccia dell'album Trading Snakeoil for Wolftickets di Gary Jules del 2001
 Something Else – traccia dell'album Naked di Marques Houston del 2005
 Something Else – traccia dell'album Good Morning Revival dei Good Charlotte del 2007
 Something Else – album di Robin Thicke del 2008
 Something Else – album di Tech N9ne del 2013
 Something Else – album dei The Cranberries del 2017

Altro 
 Something Else Press – casa editrice statunitense fondata da Dick Higgins nel 1963